Puli (hondenras), een Hongaarse herdershond met markante vacht
 Puli (Taiwan), plaats en gemeente in Taiwan
 Pulí, gemeente in Colombia